

Fumetti
Inertia – personaggio immaginario della DC comics, uno degli antagonisti di Flash
Inerzia (Inertia) – nome di due personaggi immaginari della Marvel Comics

Musica
Inertia – album di Derek Sherinian del 2001
Inertia – album degli Exies del 2003
Inertia Records – etichetta discografica indipendente britannica
Inertia – etichetta discografica indipendente australiana
Inertia – duo di DJ irlandesi